

Sigle 
 Adventist World Radio – radio missionaria utilizzata dalla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno
 AWR – Associazione per lo studio del problema mondiale dei rifugiati – associazione internazionale non-governativa di carattere scientifico che gode dello status consultivo nei confronti delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e studia i problemi mondiali dei rifugiati, dei migranti e dei richiedenti asilo
 AWR – Autorizzazione SIAE per l'utilizzo di opere musicali nelle web radio

Codici 
 AWR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Awar (Papua Nuova Guinea)

Mineralogia 
 Awr – abbreviazione di awaruite

Note